Анто́н Нау́мов:

 Наумов, Антон Николаевич (род. 1983) — российский актёр театра и кино.
 Наумов, Антон Семёнович (1884—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.